Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1951 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Nancye Wynne Bolton bat Thelma Coyne Long en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Esme Ashford et Joyce Fitch.

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1951
Australie Simple dames
1951 en Australie
Compétition de tennis à Sydney